

Cinema 
 Man of the People – film del 1937 diretto da Edwin L. Marin

Musica 
 Man of the People – singolo di Steven Wilson del 2021

Televisione 
 Man of the People – serie televisiva del 1991
 Man of the People – episodio della terza stagione de Il virginiano
 Il prezzo della pace (Man of the People) – episodio della sesta stagione di Star Trek: The Next Generation
 Man of the People – film televisivo del 2009 diretto da Gary Waldinger

Pagine correlate 
A Man of the People